Обду́лио Хаси́нто Муи́ньос Варе́ла (; 20 сентября 1917, Монтевидео — 2 августа 1996, Монтевидео) — уругвайский футболист, капитан сборной Уругвая на победном для неё чемпионате мира 1950 года. Только он, Шуберт Гамбетта, Виктор Родригес Андраде и Анибаль Пас стали как чемпионами мира 1950 года, так и чемпионами Южной Америки.

Биография 
Имел африканские, испанские и даже греческие корни (его партнёр по чемпионскому составу А. Гиджа утверждал, что Варела по национальности – бразилец).

Карьера футболиста

Клубная карьера 
Он начал профессиональную карьеру в составе клуба «Депортиво Хувентуд». В марте 1938 года перешёл в клуб «Монтевидео Уондерерс». В 1943 году перешёл в состав одного из ведущих клубов Уругвая «Пеньяроля», в составе которого дебютировал 12 марта в матча с «Ливерпулем».

На поле Обдулио Варела был настоящим лидером, за что получил прозвище «Чёрный вождь».

Игры за сборную 
Перед матчем с бразильцами на чемпионате мире 1950 года он сказал пророческие слова: «Не бывает матчей, проигранных до начала игры». В историю также вошёл эпизод решающего матча на том же чемпионате мира, когда бразильцы открыли счёт в матче на радость переполненной 200-тысячной Маракане. Обдулио Варела взял мяч в руки и оспорил гол, считая, что Фриаса находился в положении вне игры. В конце концов Варела согласился с голом, поставил мяч на центр поля и крикнул: «Теперь пора побеждать!» Впоследствии Варела говорил, что его целью было не отменить гол, а сбить наступательный порыв бразильцев, вывести их из равновесия. В результате, уругвайцы забили два гола (отличились Хуан Альберто Скьяффино и Альсидес Гиджа), и, к величайшему конфузу бразильцев, выиграли матч, став во второй раз в истории чемпионами мира.

Последний матч за «Пеньяроль» Варела провёл в Рио-де-Жанейро 19 июня 1955 года против «Америки» из Рио-де-Жанейро.

В 1994 году был награждён орденом ФИФА за заслуги перед футболом. Умер 2 августа 1996 года.

Память 
В 2002 году был открыт многофункциональный стадион в Монтевидео, названный в честь Обдулио Варелы. Преимущественно используется для проведения домашних матчей футбольного клуба «Вилья Эспаньола».

Интересные факты 

После очередной важной победы «Пеньяроля» руководство клуба решило выдать игрокам дополнительную премию — всем по 250 долларов, а Вареле — 500. Варела сказал: Или всем по 250 или всем по 500. В итоге все игроки клуба получили по 500 долларов.

Варела так и не согласился играть с логотипом спонсора на футболке. «Раньше неграм вешали в нос бирку с фамилией владельца, теперь это. Ни за что!». Вся команда, кроме Варелы выходила на поле в футболках с рекламной надписью.

Титулы 
 Чемпион Уругвая (6): 1944, 1945, 1949, 1951, 1953, 1954
 Чемпион мира (1): 1950
 Чемпион Южной Америки (1): 1942
 Лучший футболист Кубка Америки 1942

Примечания

Ссылки 
 Варела на celeste-rus.ru
 Легенда о Чёрном Вожде
 Уругвай родина великих игроков

Родившиеся в Монтевидео
Умершие в Монтевидео
Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки сборной Уругвая по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Тренеры ФК «Пеньяроль»